Та́рбелл () — фамилия. Известные носители:
 Тарбелл, Эдмунд (1862—1938) — американский художник-импрессионист.
 Тарбелл, Эндрю (род. 1993) — американский футболист.

См. также 
 Тарбеллы